Открытый чемпионат Швейцарии по бадминтону 2007 года — четвёртый турнир Супер Серии 2007. Проводился в Базеле (Швейцария) с 12 по 18 марта.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Чэнь Цзинь
  Ли Цзунвэй
  Петер Гаде
  Бао Чуньлай
  Чэнь Юй
  Кенэс Ёнасэн 
  М. Хафиз Хашим

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Чжан Нин
  Ван Чэнь
  Сюй Хуайвэнь
  Чжу Линь
  Лу Лань
  Яо Цзе
  Пи Хунъянь
  Петя Неделчева

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
  Чŏн Джэсŏнъ / Ли Ёнъдэ
  Чжун Тэнфу (Чун Тханфук)/ Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
  Кендра Виджая /  Тони Гунаван
  Ли Джэджин/ Хванъ Джиман
  Гу Цзяньцзе (Ку Кинкит)/ Чэнь Вэньхун (:en:Tan Boon Heong)
  Энтони Кларк / Роберт Блэйр

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Гао Лин / Хуан Суй
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Цзянь Юйцзин / Чэн Вэньсин
  Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty) / Чэнь Ихуй
  Чжао Тинтин / Ян Вэй
  Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя
  Гэйл Эммс / Донна Келлог
  Ли Гёнъвŏн/ Ли Хёджŏнъ

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Се Чжунбо/ Чжан Явэнь
  Томас Лайбоурн / Камилла Руттер Юл
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Роберт Матеушак / Надежда Костючик
  Хендри Курниаван Сапута / Ли Юйцзя
  Ли Ёнъдэ / Ли Хёджŏнъ

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Tournamentsoftware.com: 2007 Swiss open Super Series

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Март 2007 года
Спорт в Швейцарии в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Базеле